Dormagen steht für:
 Dormagen, große kreisangehörige Stadt im nordrhein-westfälischen Rhein-Kreis Neuss

Dormagen ist der Familienname folgender Personen:
 Adelheid Dormagen, deutsche Übersetzerin
 Hubert Dormagen (1806–1886), deutscher Arzt, Kunstsammler und Stifter